Abdallah, eller Abdullah, är ett arabiskt namn med betydelsen "Guds tjänare". Personer med namnet Abdullah inkluderar:
 Abdullah ibn Mas'ud, en av Muhammeds följeslagare
 Abdullah bin Abdul Muttalib, av Hashims släkt och stammen Qureish, Muhammeds far, en köpman. 
 Abdallah ibn al-Saad, son till kalifen Ottman ibn Affan, ledde invasionen av Libyen 647-648. 
 Farbror till de båda förste kaliferna av abbasidernas dynasti, mördad 754.
 Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, matematiker, död 850.
 Abdallah ben Jasin, stiftare av almoravidernas rike i Marocko. Död 1058.
 Abdallah, kalif i Marocko 1224-1227. 
 Abu Abdallah Ibn Battuta, upptäcktsresande.
 Abdallah, död 1451, en timurid. 
 Abdullah bin Saud, huset Sauds överhuvud 1814-1818. 
 Dada Abdullah, Mahatma Gandhis förste arbetsgivare.
 Shejk Muhammed Abdullah, indisk politiker.
 Abdullah I av Jordanien (1946-1951). 
 Abdullah Khalil, sudanesisk politiker.
 Omar Abdullah, indisk politiker.
 Abdullah bin Yahya, jemenitisk prins.
 Farooq Abdullah, indisk politiker.
 Sayyid Abdullah ibn Khalifa, sultan av Zanzibar.
 Sayyid Jamshid ibn Abdullah, sultan av Zanzibar.
 Abdullah as-Sallal, jemenitisk politiker.
 Abdullah II av Jordanien (1999- ). 
 Abdullah bin Abdul Aziz, kung av Saudiarabien.
 Abdullah Öcalan, ledare för PKK.
 Abdullah Ahmad Badawi, malaysisk politiker.
 Abdullah Abdullah afghansk politiker.
 Fiktiv figur i Tintin, se Abdallah (seriefigur).

Se även 
 Killa Abdullah, pakistanskt distrikt.
 Abdullah, barnbok av Amanda Kerfstedt

Arabiska namn